Příjmení Čermák či Čermáková mělo v roce 2011 v Česku 16 549 osob. Vyskytuje se o něco více v Čechách než na Moravě. Podobné příjmení Čermánek nebo Čermánková má 8 osob, které všechny bydlí v Praze.

O původu tohoto příjmení se traduje, že vzniklo z lidového označení pro rehka domácího. Ve skutečnosti obě slova pocházejí z dnes již neužívaného slova čermný, což znamenalo načervenalý, zarudlý, brunátný.

Známí nositelé tohoto příjmení:

základní tvar
 Adrián Čermák (* 1993) – slovenský fotbalista
 Aleš Čermák (* 1994) – český fotbalový záložník
 Antonín Čermák – více různých osob:
 Antonín Čermák (1873–1933) – americký podnikatel, starosta města Chicaga
 Antonín Čermák (skladatel) (1750–1803) – český varhaník a skladatel
 Augustin Čermák (* 1929) – český předák Rotary Klubu a politik z Hradce Králové, poslanec FS za ODS
 Aleš Čermák (* 1994) – český fotbalový záložník
 Bedřich Čermák (*1944) – český psychoterapeut a malíř
 Bohumil Čermák – více osob, rozcestník
 Bohumír František Antonín Čermák (1882–1961) – český architekt a stavitel
 Bohuslav Čermák (1846–1899) – český spisovatel a literární historik
 David Čermák (* 1979) – český manažer, ředitel ŘSD
 Emil Čermák – více osob, rozcestník
 Evžen Čermák (1932-2018) – český lyžař, sjezdař
 František Čermák – více osob, rozcestník
 Hynek Čermák (* 1973) – český herec
 Ivo Čermák (* 1956) – český psycholog
 Jakub Čermák (* 1986) – český básník a písničkář
 Jan Čermák – více různých osobností, rozcestník
 Jan Nepomuk Čermák (1828–1873) – český fyziolog a profesor řady evropských univerzit
 Jaromír Čermák (1888–1975) – český akademický sochař
 Jaroslav Čermák – více různých osobností, rozcestník
 Jindřich Čermák (1884–1918) – český houslař
 Jiří Čermák (1884–1955) – český geograf
 Josef Čermák – více různých osobností, rozcestník
 Josef Antonín Čermák (1874–1946) – český houslař
 Josef Julius Čermák (1799–1851) – český lékař, profesor fyziologie a srovnávací anatomie
 Josef Rudolf Čeněk Čermák (* 1924) – představitel československého exilu, právník, básník, publicista a historik
 Josef V. Čermák (1871–1938) – český houslista a kapelník
 Kamil Čermák (1975–2001) – český cestovatel
 Karel Čermák – více různých osobností, rozcestník
 Karl Čermak (1881–1924) – československý meziválečný politik, poslanec za německou sociální demokracii
 Kliment Čermák (1852–1917) – učitel, historik, archeolog, numismatik, muzejník, spisovatel
 Ladislav Čermák (* 1941) – český fotbalista
 Leoš Čermák (* 1978) – český hokejista
 Ludvík Čermák (1918–1979) – český hudební publicista
 Marko Čermák (* 1940) – český bendžista, textař a kreslíř
 Matúš Čermák – slovenský politik, diplomat z období Slovenského státu
 Michal Čermák (* 1954) – český fotbalista
 Milan Čermák (* 1949) – český fotbalista, útočník
 Miloslav Čermák – více osob, rozcestník
 Miloš Čermák (* 1968) – český novinář
 Ota Čermák (1919–1963) – český hudební skladatel a varhaník
 Pavel Čermák (* 1989) – fotbalový obránce
 Petr Čermák – více osob, rozcestník
 Roman Čermák – český manažer, ředitel agentury Czechinvest
 Tomáš Čermák – více různých osobností, rozcestník
 Vladimír Čermák – více různých osobností, rozcestník
 Zdeněk Čermák (* 1954) – český sociální geograf

ženský tvar s přechýlením

 Alena Čermáková (1926–2010) – česká malířka a grafička

 Aneta Hodina, provdaná Čermáková (1878–1941) – česká malířka
 Anežka Čermáková-Sluková (1864–1947) – česká učitelka, spisovatelka a etnografka
 Anna Čermáková (1868–1944) – česká pedagožka a redaktorka
 Běla Čermáková, rozená Taimrová (1925–1963) – česká malířka
 Blanka Čermáková – česká galeristka
 Helena Čermáková – více různých osobností, rozcestník
 Jana Čermáková – česká novinářka a moderátorka
 Jiřina Čermáková (* 1944) – československá pozemní hokejistka
 Josefína Čermáková (1849-1895) – česká divadelní herečka
 Ludmila Čermáková (* 1949) – česká klavíristka
 Marie Čermáková (1925–???) – česká politička KSČ z Přerovska, poslankyně FS za normalizace
Marie Čermáková (mecenáška) (okolo 1880–po 1938) – česká mecenáška žijící v Paříži, podporovatelka roty Nazdar
 Milada Schmidtová Čermáková (1922–2015) – česká malířka a spisovatelka
 Senta Čermáková (* 1968) – česká manažerka
 Věra Čermáková-Škodová (* 1961) – česká hudební skladatelka
 Viktorie Čermáková (* 1966) – česká herečka a režisérka
 Zdeňka Čermáková (1884–1968) – česká lékařka

Česká příjmení
Slovenská příjmení